Retina
Ou ainda:
Tela retina - tecnologia de displays da Apple
Nebulosa Retina

Desambiguação